Algeria steht für:

 (1213) Algeria, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Algeria (Schiff), ein Dampfschiff der Cunard Line
 Algeria (West Virginia), Ort im Pleasants County (nicht mehr existent)

Siehe auch:
 Algerien